Misery kan syfta på:

 Misery – en låt från 1963 av The Beatles

Geogarfi
 Misery, Schweiz – en ort i kommunen Misery-Courtion i kantonen Fribourg, Schweiz
 Misery, Somme – en kommun i departementet Somme i Frankrike